Een Drievuldigheidskerk, Drie-eenheidskerk of kerk van de Heilige Drievuldigheid is een kerk die genoemd is naar de Heilige Drievuldigheid.

België 
 Heilige Drievuldigheidskerk (Berchem)
 Heilige Drie-eenheidskerk (Brussel)
 Drievuldigheidskerk (Elsene)

Bulgarije 
 Drievuldigheidskerk (Targovisjte)

Caribisch Nederland 
 Heilige Drievuldigheidskerk (Windwardside)

Duitsland 
 Drievuldigheidskerk (Aken)
 Drievuldigheidskerk (Berlijn-Mitte)
 Drievuldigheidskerk (Collinghorst)
 Drievuldigheidskerk (Düsseldorf)
 Drievuldigheidskerk (Hamburg-Hamm)
 Drievuldigheidskerk (Monreal)
 Drievuldigheidskerk (München)
 Drievuldigheidskerk (Wiesbaden)

Finland 
 Kerk van de Heilige Drievuldigheid (Helsinki)

Frankrijk 
 Église de la Sainte-Trinité (Parijs)

Italië 
 Trinità dei Monti, Rome

Luxemburg 
 Drievuldigheidskerk (Binsfeld)

Nederland 
 Drievuldigheidskerk (Bloemendaal)
 Heilige Drievuldigheidskerk (Heerlen)
 Drievuldigheidskerk (Rimburg)

Noord-Korea  
 Kerk van de Heilige Drievuldigheid (Pyongyang)

Oekraïne 
 Drie-eenheidskerk (Novomoskovsk)
 Poortkerk van de Heilige Drie-eenheid (Holenklooster) - Kiev

Oostenrijk 
 Dreifaltigkeitskirche (Salzburg)

Polen
 Kerk van de Heilige Drie-eenheid (Podwale)

Rusland 
 Drie-eenheidskerk "in de Bladen", Moskou
 Drie-eenheidskerk in Khoklov, Moskou
 Drie-eenheidskerk in Konkovo, Moskou
 Drie-eenheidskerk in Kozjevniki, Moskou
 Drie-eenheidskerk in Nikitniki, Moskou
 Drie-eenheidskerk in Orekhovo-Borisovo Severnoye, Moskou
 Drie-eenheidskerk in Ostankino, Moskou
 Drie-eenheidskerk in Starych Tsjerjomoesjki, Moskou
 Drie-eenheidskerk in Sviblovo, Moskou
 Drie-eenheidskerk (Troitskoe-Golenistsjevo), Moskou
 Drie-eenheidskerk in Troitse-Lykovo, Moskou
 Drie-eenheidskerk op de Mussenheuvels, Moskou

Slowakije 
 Heilige Drievuldigheidskerk (Košice)
 Heilige Drievuldigheidskerk (Trnava)

Verenigde Staten 
 Trinity Church (Boston)
 Trinity Church (New York)

Zweden 
 Heilige Drievuldigheidskerk (Uppsala)

Zwitserland 
 Dreifaltigkeitskirche (Bern)

Zie ook 
 Drievuldigheidskathedraal
 Drievuldigheidsklooster

Drievuldigheid